Yate – miasto i civil parish w Wielkiej Brytanii w Anglii
 Yate – wulkan w Chile